Soulou peut désigner :

Toponymes 
 Soulou, une localité du Burkina Faso
 Soulou ou Sulu, une province des Philippines

Hydronyme 
 Soulou, une rivière française affluent de la Rhue dans le Massif Central